Bank of the West Classic 2013 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2013 является 42-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к премьер категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Станфорде с 22 по 28 июля 2013 года. Турнир открывал женскую часть US Open Series того года.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Агнешка Радваньская (№ 4 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Доминика Цибулкова выигрывает 1й титул в сезоне и 3й за карьеру на турнирах ассоциации.
 Агнешка Радваньская уступает 1й финал в сезоне и 5й за карьеру на турнирах ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Ракель Копс-Джонс выигрывает свой 1й титул в сезоне и 9й за карьеру в туре ассоциации.
 Абигейл Спирс выигрывает свой 1й титул в сезоне и 11й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Bank of the West Classic

 WTA Тур 2013
 US Open Series 2013

 Премьер серия WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 

 

США
Теннис
Июль 2013 года
2013
Станфорд